Ezen a néven két csata is ismert:
 Cecorai csata (1595)
 Cecorai csata (1620)